Quelidònia (en grec antic χελιδόνια) era un costum observat a l'illa de Rodes al mes de Boedromion quan retornaven les orenetes, en grec χελιδών ("chelidón").

Durant aquest temps els nois, anomenats χελιδονισταί ("chelidonistaí"), anaven de casa en casa recollint petits regals, tot dient que eren per les orenetes que tornaven, mentre cantanven una cançó que encara es conserva i reprodueix Ateneu de Nàucratis.

Es diu que el costum el va introduir el poeta Cleòbul de Lindos, considerat un dels set savis de Grècia en un moment que la ciutat passava un moment desgraciat. La quelidònia, que de vegades s'ha anomenat festival, sembla que no era més que un costum dels joves que amb l'excusa del retorn de les orenetes aprofitaven per recollir regals, cosa que es dona en altres països i en altres èpoques de l'any.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Rodes